Canchy puede referirse a:

 Canchy, comuna francesa situada en Calvados.
 Canchy, comuna francesa situada en Somme.